Савока — рослинна формація на Мадагаскарі, яка складається з невеликого числа видів деревоподібних кущів.
 Савока (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія,  провінція Мессіна.